Nemcovce je název více sídel na Slovensku:

 Nemcovce (okres Bardejov) – vesnice v okrese Bardejov
 Nemcovce (okres Prešov) – vesnice v okrese Prešov